Louis-Ferdinand Céline, een Frans auteur
Céline (merk), een klassiek Frans modehuis
Celine (voornaam), een meisjesnaam

Plaatsen
Celine (Jastrebarsko), een plaats in Kroatië
Celine (Krško), een plaats in Slovenië
Celine (Podturen), een plaats in Kroatië
Celine (Vrbovec), een plaats in Kroatië